Рогачовите, известни още като бръмбари рогачи или само рогачи (Lucanidae), са семейство насекоми, от разред Бръмбари (Coleoptera). Представителите се характеризират със силно развити мандибули, често наподобяващи еленови рога, откъдето идва и името на цялото семейство. Средно богато на видове – около 1200.

Наблюдава се изразен полов диморфизъм – обикновено при мъжките индивиди, мандибулите са силно развити, но са относително безопасни, докато при женските са малки, но могат да нанесат сериозни наранявания на противника.

Много характерен вид е бръмбара-рогач.

Източници 

Всеядни насекоми